Poelau Aer kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Anyer (ö i Indonesien), Jakarta, 
 Pulau Air (ö i Indonesien, Moluckerna), 

Robotskapade Indonesienförgreningar